Kaingang (język)
 Kaingang (plemię)